Miejscowości w USA:
 Clarkton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Clarkton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen